Ryōsen-ji ist der Name mehrerer buddhistischer Tempel in Japan:
Ryōsen-ji (Nara) in Nara (Präfektur Nara)
Ryōsen-ji (Shimoda) in Shimoda (Präfektur Shizuoka)